

Cinema 
 The Trap – cortometraggio del 1913 diretto da Edwin August
 The Trap – cortometraggio del 1913 diretto da William Humphrey 
 The Trap – cortometraggio del 1914 sceneggiato ed interpretato da Jeanie Macpherson
 The Trap – cortometraggio del 1914 diretto da Sydney Ayres
 The Trap – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Giblyn
 The Trap – cortometraggio del 1914 diretto da Paul Powell
 The Trap – cortometraggio del 1916 diretto da Alan James
 The Trap – film del 1917 diretto da Robert Ellis
 The Trap – film del 1918 diretto da George Archainbaud
 The Trap – film del 1919 diretto da Frank Reicher
 Primavera nordica (The Trap) – film del 1922 diretto da Robert Thornby
 Charlie Chan in trappola (The Trap) – film del 1947 diretto da Howard Bretherton
 L'agguato (The Trap) – film del 1959 diretto da Norman Panama
 I cacciatori di lupi - I pionieri dell'ultima frontiera (The Trap) – film del 1966 diretto da Sidney Hayers
 The Trap – film del 2007 diretto da Rita Wilson

Letteratura 
 La trappola (The Trap) – racconto di Frank Belknap Long, contenuto nell'antologia Di fronte all'ignoto
 The Trap – romanzo di Tabitha Jane Spruce del 1985

Musica 
 The Trap – singolo degli X Marks the Pedwalk del 1993
 The Trap – balletto di Moritz Eggert del 1993
 The Trap – album degli Hushpuppies del 2005

Televisione 
 La trappola (The Trap) – episodio de I racconti della cripta
 La trappola (The Trap) – episodio della prima stagione de La terra dei giganti
 La trappola (The Trap) – episodio della terza stagione di Six Feet Under
 La trappola (The Trap) – episodio di Starsky & Hutch
 The Trap – episodio di Maigret
 The Trap – episodio di Le nuove avventure di Zorro
 Trappola (The Trap) – episodio della terza stagione de L'ora di Hitchcock
 The Trap – serie di documentari televisivi della BBC

Pagine correlate 
 Trap